Prvenstvo Hrvatske u boćanju za sezonu 2013./14.

Prva liga

Izvori 
 BK Zrinjevac, 1. HBL 2013./14., ljestvica, pristupljeno 18. svibnja 2015.

2013-14